Норуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Норуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена